Die Top 12 2012/13 war die 33. französische Mannschaftsmeisterschaft im Schach.

Meister wurde der Titelverteidiger Club de Clichy-Echecs-92, der wie im Vorjahr alle Wettkämpfe gewann. Aus der Nationale I waren C.E. de Rueil Malmaison, Cercle d’Echecs de Strasbourg und der Club de Migne Echecs aufgestiegen. Während Rueil Malmaison und Strasbourg den Klassenerhalt erreichten, musste Migne zusammen mit dem Club de Vandœuvre-Echecs und dem Club de Grasse Echecs direkt wieder absteigen. Außerdem zog der Club de Marseille Echecs vor Beginn der Top 12 2013/14 seine Mannschaft zurück, so dass der Wettbewerb im Folgejahr nur mit elf Mannschaften ausgetragen wird.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Top 12 2012/13.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden vom 30. Mai bis 9. Juni 2013 zentral in Haguenau gespielt.

Saisonverlauf 

Clichy war erneut eine Klasse für sich, gewann alle Wettkämpfe und stand schon vor der letzten Runde als Meister fest.
Mit Migne und Grasse standen zwei Absteiger schon vorzeitig fest, während Vandœuvre erst durch die Niederlage in der Schlussrunde definitiv als Absteiger feststand.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse und Termine bei der Fédération Française des Échecs (französisch)

Sportveranstaltung in Frankreich
Schach (Frankreich)
Schachveranstaltung 2013